

Видриця — село в складі Крупського району Мінської області.

Видриця — село в Перницькій області. Входить до складу общини Брезник.

Видриця — колишнє поселення під Братиславським градом.
 Видриця — річка, права притока річки Дунай.
 Видриця — природний заповідник в Братиславському краї.